Kostelec je ohrazený kostel, budovaný s ohledem na obranné potřeby. 

Kostelec může být:

obec

 Kostelec (okres Tachov) – obec v okrese Tachov
 Kostelec (okres Jičín) – obec v okrese Jičín
 Kostelec (hradiště) – hradiště u této vesnice
 Kostelec (okres Hodonín) – obec v okrese Hodonín
 Kostelec (okres Jihlava) – obec v okrese Jihlava, je známý díky Kosteleckým uzeninám
 Červený Kostelec – město v okrese Náchod
 Kostelec na Hané – město v okrese Prostějov
 Kostelec nad Černými lesy – město v okrese Praha-východ
 Kostelec nad Labem – město v okrese Mělník
 Kostelec nad Orlicí – město v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Kostelec nad Vltavou – obec v okrese Písek
 Kostelec u Heřmanova Městce – obec v okrese Chrudim
 Kostelec u Holešova – obec v okrese Kroměříž
 Kostelec u Křížků – obec v okrese Praha-východ
 Vrbatův Kostelec – obec v okrese Chrudim

část obce

 Kostelec (Hluboká nad Vltavou) – vesnice v obci Hluboká nad Vltavou v okrese České Budějovice
 Kostelec (Hromnice) – vesnice v obci Hromnice v okrese Plzeň-sever
 Kostelec (Fulnek) – část města Fulnek v okrese Nový Jičín
 Kostelec (Zlín) – část města Zlín v okrese Zlín
 Bílý Kostelec – vesnice v obci Úštěk v okrese Litoměřice
 Horní Kostelec – vesnice spadající pod město Červený Kostelec v okrese Náchod
 Kostelec nad Ohří – vesnice v obci Budyně nad Ohří v okrese Litoměřice
 Nový Kostelec – vesnice v obci Borotín v okrese Tábor
 Zbořený Kostelec – vesnice v obci Týnec nad Sázavou v okrese Benešov

místní část obce
 Kostelec (Krnov) – místní část (osada) v části obce Pod Bezručovým vrchem ve městě Krnov v okrese Bruntál

základní sídelní jednotka obce
 Kostelec (Těrlicko) – základní sídelní jednotka obce Těrlicko v okrese Karviná

zaniklá ves
 Kostelec (Plzeň) – zaniklá středověká ves v blízkosti kostela sv. Jiří na území dnešního města Plzně v okrese Plzeň-město

kopec
 Kostelec (Ralská pahorkatina) (433 m n. m.) – kopec v severní části CHKO Kokořínsko v katastrálním území Tuhanec obce Tuhaň v okrese Česká Lípa, viz též rezervaci Kostelecké bory

Externí odkazy